5716 Pickard
Octavius Pickard-Cambridge
Greenleaf Whittier Pickard
Frederick Octavius Pickard-Cambridge

Desambiguação